Synagoga w Szpitalu Żydowskim przy ulicy Włodkowica 19
 Synagoga w Szpitalu Żydowskim przy ulicy św. Antoniego 6/8
 Synagoga w Szpitalu Żydowskim przy ulicy Sudeckiej 96